Andrea Di Paola  (n. 1970) –  astronomo italiano.
 Enzo Di Paola (1910-1988) – pianista, compositore e paroliere italiano.
 Giampaolo Di Paola (n. 1944) – ammiraglio e politico italiano.
 Vicente Di Paola (n. 1923) –  ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista.